Pszichohistória: Isaac Asimov robotuniverzumának (Alapítvány-trilógia) egyik fogalma.
 Pszichohistória: a pszichológia egyik résztudománya, Lloyd deMause nevéhez köthető irányzat.